Энглунд, также Инглунд () — шведская фамилия. Известные носители:

 Энглунд, Джин (1917—1995) — американский профессиональный баскетболист.
 Энглунд, Занна (род. 1975) — немецкая актриса и фотомодель.
 Энглунд, Ларс — шведский гитарист.
 Энглунд, Нильс-Йоэль (1907—1995) — шведский лыжник.
 Энглунд, Петер — шведский историк.
 Энглунд, Сорелла (род. 1945) — финская балерина.
 Энглунд, Тоббе (род. 1979) — шведский музыкант, вокалист, гитарист и басист.
 Энглунд, Том — американский гитарист.
 Энглунд, Фриц (1871—1933) — шведский шахматист, мастер
 Энглунд, Эйнар (1916—1999) — финский композитор, пианист и педагог.

Инглунд 
 Инглунд, Джин (1917—1995) — американский профессиональный баскетболист и тренер.
 Инглунд, Ола (род. 1981) — шведский музыкант, композитор, режиссёр звукозаписи и гитарист.
 Инглунд, Роберт (род. 1947) — американский актёр.

См. также 

 Гамбит Энглунда